Джакомо Кваренгі, Кваренґі Джако́мо Анто́ніо Домені́ко (італ. Giacomo Quarenghi; 20 вересня, 1744, Рота-д'Іманья (неподалік Берґамо) — 18 лютого (2 березня), 1817, Петербург) — італійський архітектор доби класицизму, художник.
 32807 Кваренгі (32807 Quarenghi) — астероїд головного поясу.